Arcahaie (gemeente), een gemeente in Haïti
 Arcahaie (arrondissement), een arrondissement in Haïti